Malaussène est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Malaussène, commune française du département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Patronyme 

 Renaud de Malaussène, général français, second du général Poncet au sein de la force Licorne en Côte d'Ivoire jusqu'en 2005.

Littérature 
 La saga Malaussène, suite de romans de Daniel Pennac, débutée en 1985 avec Au bonheur des ogres.  
 Benjamin Malaussène, personnage principal éponyme de la saga de Daniel Pennac, exerçant la profession officieuse de bouc-émissaire.

Voir aussi 
 Malaucène